Die Upper Austria Ladies Linz 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 7. bis 12. November 2021 in der TipsArena Linz statt.

Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel sowie die Paarung Arantxa Rus/Tamara Zidanšek im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Upper Austria Ladies Linz 2021 fand vom 6. bis 7. November 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Linz